Wicht steht für:
 ein Phantasiegeschöpf vor allem der nordischen Sagen, siehe Wichtel
 Wicht (Adelsgeschlecht), ostfriesische Adelsfamilie
 plattdeutsches Wort für hochdeutsch Mädchen

Wicht ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wicht (1910–1996), deutscher Pressereferent des BND in Hamburg
 Cäcilie Zeitlose Wicht (1626–1676), Opfer der Hexenverfolgungen in Idstein
 Helmut Wicht (* 1958), deutscher Anatom und Biologe
 Henning Wicht (1920–2010), deutscher Rundfunkjournalist, Programmdirektor Hörfunk des Hessischen Rundfunks
 Hermann von Wicht (1879–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Imel to Wicht (um 1400), ostfriesischer Häuptling und Ahnherr der Familie von Wicht
 Johannes von Wicht (John von Wicht; 1888–1970), deutsch-US-amerikanischer Maler 
 Matthias von Wicht (1694–1778), deutscher Jurist
 Nathan Wicht (* 2004), Schweizer Fußballspieler
 Silvio Wicht, deutscher Rugbyspieler und -funktionär

Wicht ist der Künstlername von:
 Wicht (Rapper) (* 1981; eigentlich Gavin Rust), Schweizer Rapper

Siehe auch:
 Wichte, spezifisches Gewicht
 Blandorf-Wichte, Ortsteil der Gemeinde Hage